

Persone 
 Ermenegildo Bois (1863-1933) – scultore italiano
 Curt Bois (1901-1991) – attore tedesco
 Yve-Alain Bois (1952) – storico dell'arte e critico d'arte algerino
 Cécile Bois (1971) – attrice francese

Geografia 
Belgio
 Bois-du-Luc – frazione di La Louvière, città nella provincia dell'Hainaut (Vallonia)

Canada
 Bois-des-Filion – città nella regione Laurentides (Québec)

Francia
 Bois – comune nel dipartimento della Charente Marittima (Nuova Aquitania)
 Bois-Anzeray – comune nel dipartimento dell'Eure (Normandia)
 Bois-Arnault – comune nel dipartimento dell'Eure (Normandia)
 Bois-Bernard – comune nel dipartimento del Passo di Calais (Hauts-de-France)
 Bois-Colombes – comune nel dipartimento dell'Hauts-de-Seine (Île-de-France)
 Bois-d'Amont – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)
 Bois-d'Arcy – comune nel dipartimento della Yonne (Borgogna-Franca Contea)
 Bois-d'Arcy – comune nel dipartimento degli Yvelines (Île-de-France)
 Bois-de-Céné – comune nel dipartimento della Vandea (Paesi della Loira)
 Bois-de-Champ – comune nel dipartimento dei Vosgi (Grand Est)
 Bois-de-Gand – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)
 Bois-de-la-Pierre – comune nel dipartimento dell'Alta Garonna (Occitania)
 Bois-d'Ennebourg – comune nel dipartimento della Senna Marittima (Normandia)
 Bois-Grenier – comune nel dipartimento del Nord (Hauts-de-France)
 Bois-Guilbert – comune nel dipartimento della Senna Marittima (Normandia)
 Bois-Guillaume – comune nel dipartimento della Senna Marittima (Normandia)
 Bois-Guillaume-Bihorel – ex comune nel dipartimento della Senna Marittima (Normandia)
 Bois-Héroult – comune nel dipartimento della Senna Marittima (Normandia)
 Bois-Herpin – comune nel dipartimento dell'Essonne (Île-de-France)
 Bois-Himont – comune nel dipartimento della Senna Marittima (Normandia)
 Bois-Jérôme-Saint-Ouen – comune nel dipartimento dell'Eure (Normandia)
 Bois-le-Roi – comune nel dipartimento di Senna e Marna (Île-de-France)
 Bois-le-Roi – comune nel dipartimento dell'Eure (Normandia)
 Bois-lès-Pargny – comune nel dipartimento dell'Aisne (Hauts-de-France)
 Bois-l'Évêque – comune nel dipartimento della Senna Marittima (Normandia)
 Bois-Normand-près-Lyre – comune nel dipartimento dell'Eure (Normandia)
 Bois-Robert – ex comune ora accorpato a Breuil-Bois-Robert, comune nel dipartimento degli Yvelines (Île-de-France)
 Bois-Robert-et-Labrosse – ex comune ora accorpato a Breuil-Bois-Robert, comune nel dipartimento degli Yvelines (Île-de-France)
 Bois-Sainte-Marie – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna-Franca Contea)
 Les Bois-d'Anjou – comune nel dipartimento del Maine e Loira (Paesi della Loira)
 Saint-Bois – ex comune francese ora frazione di Arboys-en-Bugey, comune nel dipartimento dell'Ain (Alvernia-Rodano-Alpi)

Paesi Bassi
 Bois-le-Duc – nome francese della città di 's-Hertogenbosch (Brabante Settentrionale)

Stati Uniti d'America
 Bois d'Arc – località nella contea di Anderson (Texas)

Svizzera
 Les Bois – comune nel distretto delle Franches-Montagnes (Canton Giura)

Trasporti 
 Bois Belleau – portaerei ceduta dalla United States Navy alla Marine nationale

Pagine correlate 
 Bois-d'Arcy
 Bois-le-Roi
 Dubois
 Du Bois
 Le Bois (disambigua)
 Boise (disambigua)

Altri progetti